Csehország
 Chlumec, település a Český Krumlov-i járásban
 Chlumec, település az Ústí nad Labem-i járásban
 Chlumec nad Cidlinou, település a Hradec Králové-i járásban
 Velký Chlumec, település a Berouni járásban
 Vysoký Chlumec, település a Příbrami járásban